Primorje (in slawischen Sprachen ‚Küste, Küstenland‘ oder ‚Land am Meer‘) steht für
 Region Primorje, russische Region um Wladiwostok am Pazifik
 Rajon Primorje, russischer Rajon in der Oblast Archangelsk
 Primorje (Slowenien), das slowenische Küstenland, Teil der Primorska
 Hrvatsko Primorje, das kroatische Küstenland, von Rijeka bis vor Zadar ohne Dalmatien

 Primorje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Swetlogorsk, Russland (Groß Kuhren, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Primorje (Perm), Dorf in der Region Perm, Russland
  
Primorje, Sonstiges: 
 Primorje (Unternehmen), slowenisches Bauunternehmen